Klingenstein steht für:

Ort:
 Klingenstein (Blaustein), Stadtteil von Blaustein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
Bauten:

 Schloss Klingenstein, Schloss in der Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloss Klingenstein (Vasoldsberg), Schloss in der Marktgemeinde Vasoldsberg, Bezirk Graz-Umgebung, Österreich

Personen:
 Bernhard Klingenstein (Ende 16. / Anfang 17. Jahrhundert), Augsburger Domkapellmeister der späten Renaissance
 Grete Walter-Klingenstein (* 1939), österreichische Historikerin
 Susanne Klingenstein (* 1959), deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Thomas Klingenstein (* 1961), deutscher Schriftsteller und Maler
 Wilhelm Klingenstein (1833–1916), deutsch-jüdischer Geschäftsmann und Wohltäter

Siehe auch:
 Burgruine Klingenfels
 Klingenberg (Begriffsklärung)
 Klingstein (Phonolith: vulkanisches Gestein)